Lalor est un patronyme et toponyme pouvant désigner :

Patronyme

, joueur irlandais de hurling ;
Francis Ramsey Lalor (1856-1929), homme politique canadien en Ontario ;
 (1814-1856), journaliste et auteur irlandais ;
 (1840/41-1899), traducteur et politicien américain ;
 (1809-1849), révolutionnaire et journaliste irlandais ;
 (né en 1976), homme politique américain ;
Mike Lalor (né en 1963), joueur américain de hockey sur glace ;
 (1926-2016), joueur irlandais de hurling ;
Peter Lalor (1827-1889), rebelle irlando-australien ;
 (1926-2016), joueur irlandais de hurling ;
 (1791-1851), homme politique irlandais ;
 (c. 1769-1846), religieuse américaine ;
 (1781-1856), homme politique irlandais.

Toponyme

, banlieue de Melbourne dans l'État de Victoria ;
, banlieue de Sydney en Nouvelle-Galles du Sud.
Lalor, circonscription fédérale australienne.

Voir aussi